

Вестфорд — місто, штат Массачусетс
 Вестфорд — місто, штат Нью-Йорк
 Вестфорд — місто, штат Вермонт
 Вестфорд — місто в окрузі Додж, штат Вісконсин
 Вестфорд — місто в окрузі Ричленд, штат Вісконсин